Richard Weaver (polityk)
 Richard M. Weaver